Tetín est un toponyme qui peut désigner :

Tetín, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Tetín, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové.